Алекса́ндр Ви́кторович Чу́ев () — российский политический и общественный деятель; руководитель Российской христианско-демократической партии (1990—2002), депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации III и IV созывов (1999—2007).

Биография 
Родился 27 августа 1965 года в Москве; его отец работал инженером, мать преподавала в педагогическом училище.

В 1972—1982 годах учился в московской средней школе № 527, в 1982—1985 — в Московском энергетическом институте (не окончил). В 1985—1991 годы работал на различных объектах Москвы: в 1985—1986 учебный мастер на кафедре прикладной математики МВТУ им. Н. Э. Баумана, в 1986—1990 — почтальон, уборщик, сезонный рабочий в театре-студии, преподаватель туристического кружка в Московском городском Доме пионеров.

В 1988—1989 годы состоял в партии «Демократический союз» (член центрального совета партии, редактор партийной газеты «Свободное слово»), в 1989—1990 — в Христианско-демократическом союзе России А. И. Огородникова (заместитель председателя партии, член политсовета, редактор газеты «Вестник христианской демократии»).

В 1991—1994 годы — российский координатор Международной академии христианской демократии, с 1994 года — координатор российских программ Международного института Роберта Шумана (Будапешт), постоянный наблюдатель Европейского рабочего Союза христианской демократии (Брюссель).

В 1996 году заочно окончил Московский университет истории культур по специальности «культуролог», в 1997 году — Московскую государственную юридическую академию по специальности «юрист». Кандидат юридических наук.

Соучредитель и член Правления автономной некоммерческой организации «Экспертно-аналитический центр по модернизации и технологическому развитию экономики» (ЭАЦ «Модернизация»). Почётный доктор наук Европейской академии информатизации.

С 2015 по 2017 гг. зам. директора административного департамента МЧС России, зам. начальника административно-правового Управления МЧС России, руководитель юридической службы МЧС России, главный юрист МЧС России

С 2017 года начальник Управления долгосрочного планирования и прогнозирования в лесном хозяйстве, начальник Управления экономики Федерального Агентства лесного хозяйства РФ.

Семья 
 Жена — Марина Юрьевна Чуева (род. 12 декабря 1961). Окончила экономический факультет МГУ, кандидат экономических наук.
 дочь Екатерина (род. 7 февраля 1990)
 сын Николай (род. 4 мая 1994)

Политическая деятельность 
Был одним из инициаторов создания Российской христианско-демократической партии (РХДП) и её руководителем с момента создания (12 мая 1990) по 2002 год: председатель оргкомитета учредительного съезда (1990—1991), управляющий делами партии и член политсовета (1991—1993), заместитель по печати председателя партии, председатель политсовета партии (с 1993),  партийной газеты «Вестник христианской демократии», в 1990—1992 — издатель и редактор партийной газеты «Христианская политика».

В январе 1991 года организовал в Москве акции протеста против действий советской армии в Вильнюсе. В апреле 1991 поддержал идею лидера союза «Молодая Россия» Дмитрия Глинского создать альянс «Независимая Россия» и в том же году вышел из него.

В августе 1991 года подписал, вместе с Г. К. Каспаровым, А. А. Мурашевым, Л. И. Пияшевой, В. И. Селюниным, С. С. Сулакшиным и другими, декларацию о создании Либерального союза, из которого вскоре вышел. В ноябре того же года РХДП стала коллективным членом движения «Демократической России», А. В. Чуев вошел в состав её координационного совета.

В 1993 году был участником Конституционного совещания (как представитель «Демократической России»); высказывался о необходимости созыва Учредительного собрания. В октябре 1993 года РХДП поддержала указ Б. Н. Ельцина. На выборы в Государственную думу 1993 года РХДП выдвигала собственный партийный список (первая тройка — А. В. Чуев, , ), но, не собрав необходимых для регистрации  подписей, выбыла из избирательной кампании.

В феврале 1994 года А. В. Чуев стал членом Общественной палаты при Президенте РФ. На выборах в Государственную думу 1995 года РХДП выступала в составе блока «Межнациональный союз» А. К. Микитаева (А. В. Чуев был в списке блока под № 7), занявшего в итоге последнее 43-е место с результатом 0,06 % (39,6 тыс. голосов).

В 1996 году вошёл в состав Политического консультативного совета при Президенте Российской Федерации (как представитель движения «Реформы — новый курс»), был избран заместителем председателя постоянной палаты по делам общественных объединений и религиозных организаций. Является одним из соавторов программы реформы местного самоуправления «Возрождение местной общины». Одновременно с 1996 года работал  думского комитета по делам национальностей. В мае 1998 года участвовал в создании движения «Союз народовластия и труда» А. И. Николаева (член политсовета движения), но в том же году покинул его из-за несогласия с линией на сотрудничество с Народно-патриотическим союзом.

Осенью 1999 года РХДП вошла в блок «Единство» («Медведь»), А. В. Чуев был избран членом координационного совета и включён в избирательный список по Свердловской области (под № 1). 19 декабря 1999 года по списку блока «Единство» («Медведь») был избран депутатом Государственной думы III созыва; в декабре 2002 вышел из депутатской фракции «Единство», заявив о несогласии с позицией фракции вопросам ввоза ядерного топлива, отмены льгот ветеранам и инвалидам, жилищно-коммунальной реформы. В декабре 2003 года по спискам избирательного блока «Родина» (№ 1 в списке по Средневолжской региональной группе) был переизбран депутатом Государственной думы IV созыва. В обоих созывах являлся заместителем председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. За период 1999—2007 годов внёс 207 законопроектов, из которых в частности были приняты:
 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части введения комплексной корректировки подходов к правовому регулированию порядка государственной регистрации некоммерческих организаций) — № 18-ФЗ от 22.12.2005
 «О внесении дополнения в Закон Российской Федерации „О средствах массовой информации“» (в части ограничений, связанных с учреждением теле-, видеопрограмм и организаций, осуществляющих телевещание) — № 107-ФЗ от 06.07.2001
 «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» — № 76-ФЗ от 21.05.2008

В апреле 2002 года РХДП не прошла государственную перерегистрацию в силу того, что в наименовании партии присутствовало слово «Христианско» что помнению Минюста РФ указывало на ее религиозную принадлежность. В результате РХДП прекратила свое существование преобразовавшись в общероссийскую общественную организацию «Российская Христианско-демократическая перспектива».

С 2004 года — А. В. Чуев — член партии «Родина»; был избран членом политического Совета и Президиума партии.

 Был советником Председателя Совета Федерации Федерального собрания России.

4 марта 2012 года избран муниципальным депутатом района Раменки в Москве. В 2014 году принимал участие в выборах в Мосгордуму от партии «Родина»; выборы проиграл.

До 2017 года состоял в партии «Справедливая Россия», член президиума Центрального совета партии. Осенью 2017 вышел из «Справедливой России».

Общественная деятельность 
С 2002 года состоит членом (координатором) Общественного совета издания «Православная Энциклопедия»; является председателем Попечительского совета Всероссийского православного молодёжного движения, возглавляет центр «Христианское согласие», занимающийся восстановлением и строительством храмов. Член Попечительского совета фонда «Созвездие», организующего одноимённую лотерею.

Автор более десяти научных работ; имеет более 200 газетных и журнальных публикаций и интервью по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, построения гражданского общества, совершенствования избирательной системы, бюджетно-финансовой сферы, широкого спектра социально-значимых проблем.

Избранные труды 

научные
 Нигматулин Р. И., Чуев А. В., Абрамов М. Д. Модернизация России: проблемы и пути их решения / Авт. некоммерч. орг. «Эксперт.-аналит. Центр по модернизации и технол. развитию экономики» (ЭАЦ «Модернизация»). — М.: Экспертно-аналитический Центр по модернизации и технологическому развитию экономики, 2012. — 541 с.
 Чуев А. В. Ответственность государственных гражданских служащих Российской Федерации по административному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.14 / [Всерос. НИИ МВД России]. — М., 2005. — 27 c.
публицистика
 Чуев А. В. Разговор с инопланетянином : Кн. для тех, кто недоволен своей жизнью / Всерос. духов.-просветит. движение «Ренессанс». — М. : Всерос. духов.-просветит. движение «Ренессанс», 1999. — 192 с.
 А. В. Чуев «Трудная дорога в Рай» фантастический роман, ЛитРес Самиздат Москва, 2020г — 150 с.
 А. В. Чуев «Народная вера Православие», ЛитРес Самиздат, Москва, 2014 г. — 155 с.

Награды 
 медаль «В память 850-летия Москвы»
 медаль Памяти 13 января (10 июня 1992, Литва)
 медаль преподобного Сергия Радонежского I степени (Русская Православная церковь, 2002) — за большой вклад в организацию Съезда православной молодёжи.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Члены партии «Родина» (Россия)
Члены «Справедливой России»
Депутаты муниципальных образований Москвы
Члены Демократического союза